Bosman peut désigner :

Justice
 L'arrêt Bosman est une décision de la Cour de justice des Communautés européennes (1995).

Patronymie

 
 Andrea Bosman (1979- ) est une coureuse cycliste néerlandaise ;
 Charne Bosman (1975-), athlète sud-africaine ;
 Herman Bosman (1985- ) est un joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Herman Charles Bosman (1905-1951) était un écrivain et journaliste d'Afrique du Sud ;
 John Bosman (1965- ) est un ancien footballeur néerlandais ;
 Jean-Marc Bosman est un footballeur belge ;
 Patrick Bosman (1994-) est un coureur cycliste autrichien ;
 Werner Bosman (1988-) est un nageur sud-africain.

Voir aussi 
 

Patronyme germanique
Patronyme néerlandais